Notação Algébrica Figurativa é o sistema de notação de partidas, baseada na notação algébrica, no qual a inicial das peças de xadrez é substituída por uma representação gráfica das próprias peças sendo esta a única diferença em relação a notação algébrica.

ex: 1.e4 ♞c6 2.♕f3 e6 3.♗e2

Notação de xadrez